

Aziende 
 EQT – simbolo NYSE di Equitable Resources
 EQT Partners  – società di investimenti svedese

Musica 
 EQT  – gruppo musicale tedesco